

Localidades

Saint-Sauveur (Altos-Alpes)
Saint-Sauveur (Côte-d'Or)
Saint-Sauveur (Dordonha)
Saint-Sauveur (Finisterra)
Saint-Sauveur (Gironde)
Saint-Sauveur (Haute-Saône)
Saint-Sauveur (Isère)
Saint-Sauveur (Meurthe-et-Moselle)
Saint-Sauveur (Oise)
Saint-Sauveur (Somme)
Saint-Sauveur (Vienne)

Desambiguações de topônimos